Llista d'asteroides del 87.001 al 88.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 87001–87100 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 87101–87200 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 87201–87300 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 87301–87400 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 87401–87500 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 87501–87600 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 87601–87700 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 87701–87800 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 87801–87900 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 87901–88000 [ modifica]